

Animali
 Falcone – uccello rapace

Araldica
 Falcone – emblema nobiliare

Armi
 Falcone – antico pezzo di artiglieria

Cinema
 Falcone –  serie televisiva statunitense

Geografia
 Falcone – comune italiano nella città metropolitana di Messina

Onomastica
 Falcone – variante del nome proprio di persona italiano maschile Falco

Persone
 Falcone (m. 1146) – 6º abate della Badia di Cava ed è venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Achille Falcone (1570 circa – 1600) – compositore italiano
 Andrea Falcone (1630-1677) – scultore barocco italiano
 Aniello Falcone – pittore italiano
 Ben Falcone (n. 1973) – attore e regista statunitense
 Cesare Falcone (n. 1966) – showman e conduttore radiofonico italiano
 Edoardo Falcone (n. 1968) – regista e sceneggiatore italiano
 Federico Falcone (n. 1990) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Giovanni Falcone (1939-1992) – magistrato italiano
 Giovanni Falcone (n. 1965) – politico italiano
 Giovan Battista Falcone (1836-1857) – patriota italiano
 Giulio Falcone (n. 1974) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Luigi Falcone (n. 1992) –  calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Nicolò Carmine Falcone (1681-1759) – arcivescovo italiano
 Pasquale Falcone (n. 1956) – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Quinto Pompeo Falcone (I-II sec.) – politico e militare romano
 Quinto Pompeio Sosio Falcone (floruit 193) – senatore dell'Impero romano, che cospirò contro l'imperatore
 Wladimiro Falcone (n. 1995) – calciatore italiano, di ruolo portiere

Personaggi dei fumetti
 Carmine Falcone detto il romano – personaggio dei fumetti

Televisione

 Falcone – serie televisiva statunitense

Trasporti
 Falcone – modello di motocicletta della Moto Guzzi prodotto dal 1950 al 1967
 Nuovo Falcone – modello di motocicletta della Moto Guzzi prodotto dal 1971 al 1976